Der Dorveille ist ein Damenhut, der dem Zylinder des Mannes ähnelt. 

Er wurde meist mit farbigen Schleifen kombiniert und mit einem breiten Seidenband unter dem Kinn befestigt. Vor und während der frühen Biedermeierzeit gehörte der Dorveille, nach der Einführung aus Frankreich, auch in Deutschland zur Damenmode.

Hut
Frauenkleidung
Kostümkunde 1820–1845